Lingenfeld (Ortsgemeinde)
Verbandsgemeinde Lingenfeld